Фридолина Рольфё (; ) — шведская футболистка, форвард клуба «Барселона» и национальной сборной Швеции. Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Карьера

Клубная 
Профессиональную карьеру начала в составах клубов «Тёлё» и «Йитекс». В 2011 году изданием Göteborgs-Posten признана лучшей молодой футболисткой Швеции.

В 2014 году подписала контракт с «Линчёпингом». В октябре 2014 года в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» сделала хет-трик.

В ноябре 2016 года объявила о будущем переходе в «Баварию», контракт заключён на полтора года и начал действовать с 1 января 2017 года.

Сборная 
В составе сборной дебютировала в 2014 году в товарищеском матче против Германии.

Входила в состав сборной на Олимпиаду 2016 года, но была отзаявлена по ходу турнира из-за травмы.

На мировом первенстве 2019 года, который проходил в июне во Франции, Фридолина во втором матче сборной Швеции против Таиланда забила гол на 42-й минуте, что в итоге принесло победу Швеции (5:1).

Достижения

«Линчёпинг» 
 Чемпионка Швеции: 2016
 Обладательница Кубка Швеции: 2013/14, 2014/15

Швеция (до 19) 
 Чемпионка Европы: 2012

Примечания 

Футболистки Швеции
Игроки женской сборной Швеции по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ЖФК «Линчёпинг»
Игроки ЖФК «Бавария»
Игроки ЖФК «Вольфсбург»
Игроки ЖФК «Барселона»